Western United FC (Melbourne)
 Western United FC (Salomonseilanden)